Torishima, Tori-shima, Tori Shima,  (‚Vogelinsel‘) heißen folgende geographischen Objekte:

 Torishima (Izu-Inseln), eine Insel der Izu-Inseln
 Torishima (Okinawa), eine Insel in der Präfektur Okinawa
 Torishima (Nagasaki), eine Insel in der Präfektur Nagasaki

Siehe auch: 
 Vogelinsel – dort zu den Sprachvarianten
 Vogelinsel (Flurname) – zur Namenkunde